Велле́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 45 км на північ від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 167 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 392,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Веллеш на сайті французького Національного інституту географії
 Веллеш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Веллеш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Веллеш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Веллеш на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна